Garden Valley ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Garden Valley (Georgia)
 Garden Valley (Idaho)
 Garden Valley (El Dorado County, Kalifornien)
 Garden Valley (Yuba County, Kalifornien)
 Garden Valley (Texas)
 Garden Valley (Wisconsin), Town(ship) im Jackson County

weitere geographische Objekte:
 Garden Valley (Nevada), Tal in Nevada